Exin steht für:
 Exin (Löwenberger Land), Wohnplatz der Gemeinde Löwenberger Land
 Exin (Wald), Waldgebiet in der Gemeinde Löwenberger Land
 Kcynia, Stadt in Polen

Siehe auch:
 Ex-In, psychiatrische Genesungsbegleitung